Michel Deutsch, (Isla de Francia, 24 de octubre de 1924-Orange (Vaucluse), 8 de noviembre de 1996) fue un traductor francés, especializado en novela policíaca y ciencia ficción.

Biografía 
Michel Deutsch comenzó traduciendo novelas de ciencia ficción en la década de 1950 para las colecciones especializadas Le Rayon fantastique y Présence du futur. Mientras continuaba trabajando en Éditions Denoël, se unió a Opta para traducir otros clásicos de la ciencia ficción. También traduce novelas policíacas para la Série noire de Éditions Gallimard y para Planète, que da a conocer las novelas policíacas suecas de Maj Sjöwall y Per Wahlöö mediante su traducción del inglés.

Traducciónes 
 Tiburón de Peter Benchley en 1975.
 El circo del Dr. Lao de Charles G. Finney en 1979. 
 Barrayar de Lois McMaster Bujold en 1993.

Recepción 
André-François Ruaud y Vivian Amalric en su ensayo Space opera! consideran que «Michel Deutsch tradujo mucho mejor los siguientes volúmenes de la serie Ciudades en vuelo de James Blish que el traductor del primer volumen».   Gérard Klein revisó su traducción de un cuento de John W. Campbell en 1992, y observó diferencias con la edición estadounidense, señalando: «No puedo suponer que Michel Deutsch haya hecho ningún recorte, [...] no creo que Michel Deutsch lo haya bordado para su propio placer», atribuyendo así estas diferencias a la versión original publicada en una revista.

Véase también

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 

 
Nacidos en Isla de Francia
Traductores de Francia
Traductores al francés
Traductores del inglés al francés
Fallecidos en Orange (Vaucluse)